

Personnalités 

 Ness est une animatrice de télévision
 Aaron Ness (1990-) est un joueur américain de hockey sur glace
 Eliot Ness était un policier américain
 Mike Ness est un chanteur et guitariste américain
 Ness, de son vrai nom Marc Ogdanetz, est un scénariste et dessinateur de bandes dessinées français.
 Patrick Ness (1971-) est un romancier anglo-américain

Fiction 
 Ness est un personnage dans la mythologie celtique irlandaise 
 Ness est le nom par défaut du héros du jeu EarthBound sur Super Nintendo

Lieux 
 La Ness est un fleuve en Écosse
 Le Loch Ness est un lac d'Écosse
 Le comté de Ness est un comté de l’État du Kansas

Homonymie de patronyme